Wheatland ist die Bezeichnung mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Wheatland (Indiana)
 Wheatland (Iowa)
 Wheatland (Kalifornien)
 Wheatland (Michigan)
 Wheatland (Minnesota)
 Wheatland (Missouri)
 Wheatland (New Mexico)
 Wheatland (North Dakota), im Cass County
 Wheatland (Oklahoma)
 Wheatland (Oregon)
 Wheatland (Pennsylvania)
 Wheatland (Texas)
 Wheatland (Virginia)
 Wheatland (West Virginia)
 Wheatland (Town, Kenosha County), Town(ship) in Wisconsin
 Wheatland (Town, Vernon County), Town(ship) in Wisconsin
 Wheatland (Wyoming)
 Wheatland Center (New York)

Siehe auch:
 Wheatland Township
 Wheatland County